Нагар:



Архитектура 
 Нагар — стиль индуистской храмовой архитектуры, наиболее характерный для севера и северо-востока Индостана.

Топонимы 
 Нагар (город) — древнесирийский город, ныне городище Телль-Брак (Сирия).
 Нагар (княжество) — ныне не существующее туземное княжество на севере современного Пакистана.
 Нагар (округ) — округ в Гилгит-Балтистане, Пакистан.
 Нагар (Пакистан) (англ.) — город в Гилгит-Балтистане, Пакистан.

Химия 
 Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.

Фамилия 
 Амритлал Нагар (1916—1990) — индийский писатель.